Валя-Поєній () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Валя-Келугеряске.
 Валя-Поєній () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Самарінешть.
 Валя-Поєній () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Ворца.
 Валя-Поєній () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.
 Валя-Поєній () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Римец.
 Валя-Поєній () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Лівезіле.